Фариас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фариас, Рохелио (род. 1949) — чилийский футболист.
 Фариас, Сесар (род. 1973) — венесуэльский футбольный тренер.
 Фариас, Эддер (род. 1988) — венесуэльский футболист.
 Фариас, Эрнесто (род. 1980) — аргентинский футболист.

Двойная фамилия

Топонимы 
 Гомес-Фариас — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Фариас-Бриту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.